Элко () — город в округе Элко, штат Невада, США.
Население города в 2010 году составляло 18 297 человек.

География

Климат

Население 
По переписи 2010 года население составляло 18 297 человек (плотность 400,5 чел./км²). Расовый состав был таков:

 78,9 % белых
 3,3 % коренных американцев
 1,4 % азиатов
 1 % афроамериканцев
 0,1 % океанийцев
 3,5 % представителей двух или более рас
 11,8 % других рас

Доля испаноязычных жителей всех рас составляла 26,4 %.

Половозрастная ситуация была такова: 27,8 % младше 18 лет (из них 8,5 % младше 5 лет), 63,5 % от 18 до 64 лет, 8,3 % от 65 лет и старше. Средний возраст 31,4 лет. На 100 женщин было 105,1 мужчин (то есть 51,3 % мужчин и 48,7 % женщин).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Невады
Окружные центры Невады
Населённые пункты округа Элко